

Onomastica
Kasper – variante tedesca del nome Gaspare.

Persone 
Gian-Franco Kasper – dirigente sportivo svizzero
Katharina Kasper – religiosa tedesca
Nolan Kasper – sciatore alpino statunitense
Walter Kasper – vescovo cattolico, teologo e cardinale tedesco